De TT van Assen 2017 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 25 juni 2017 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
 Mattia Pasini werd één positie teruggezet omdat hij de limieten van de baan overschreed en hierbij voordeel behaalde.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Wereldkampioenschap wegrace 2017